Stegenbach ist der Name von Fließgewässern:
 Stegenbach (Kander) oder Stägebach, rechter Zufluss der Kander bei Blausee-Mitholz (Kandergrund), Kanton Bern
 Stegenbach (Peene), rechter Zufluss der Peene bei Görke, Gemeinde Postlow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Stegenbach (Rotbach), linker Zufluss des Rotbachs (zum Brühlbach, zum auch Haugenbach genannten Mühlbach, zum Oberlauf Schönbach der Zwergwörnitz, zur Wörnitz) bei Rötsweiler, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Stegenbach (Seez), linker Zufluss der Seez im Gemeindegebiet von Mels, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen
 Stegenbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach (Bregenzer Ach) bei Steibis, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Stebenbach (Begriffsklärung)
 Stegbach (Begriffsklärung)